In 2017 werd de Davis Cup voor de 106e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Argentinië was de titelverdediger. Frankrijk won zijn tiende titel door in de finale België met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep

België 

In de eerste ronde werden de Belgen gekoppeld aan Duitsland. Het duel werd afgewerkt in Frankfurt am Main. Het Belgische team bestond uit Steve Darcis (ATP-58), Ruben Bemelmans (ATP-141), Arthur De Greef (ATP-143) en Joris De Loore (ATP-191). Duitsland werd, met drie spelers hoger geklasseerd dan Darcis, als favoriet beschouwd. De Belgen wisten echter met 4-1 te winnen, waardoor het team zich kwalificeerde voor de kwartfinale. Daarin nam België het thuis op tegen Italië. In Charleroi bestond het Belgische team uit David Goffin (ATP-14), Steve Darcis (ATP-53), Ruben Bemelmans (ATP-137) en Joris De Loore (ATP-199). Het Belgische team won de ontmoeting met 3-2, waardoor het in september om een plek in de finale mocht spelen tegen Australië. Voor deze ontmoeting, die in Brussel werd afgewerkt, kon België rekenen op David Goffin (ATP-12), Steve Darcis (ATP-77), Ruben Bemelmans (ATP-92) en Arthur De Greef (ATP-147). Na met 2-1 te zijn achter gekomen wisten Goffin en Darcis de laatste twee enkelpartijen te winnen, waardoor België voor de derde keer in de geschiedenis (en de tweede keer in drie jaar tijd) de finale bereikte van de Davis Cup. Deze werd in en tegen Frankrijk afgewerkt. Het Belgische team bestond uit David Goffin (ATP-7), Steve Darcis (ATP-76), Ruben Bemelmans (ATP-118) en Joris De Loore (ATP-276). België wist dankzij twee enkelzeges van Goffin een beslissende vijfde wedstrijd af te dwingen, maar deze werd door Darcis kansloos verloren. Ook de derde finale uit de Belgische geschiedenis werd aldus verloren.

Nederland 

Nederland speelde in de regionale groep 1. Na een vrijstelling voor de eerste ronde nam Nederland het in de tweede ronde op tegen Bosnië en Herzegovina. Nederland won de uitwedstrijd, waardoor het in september een barragewedstrijd om promotie naar de wereldgroep speelde. Deze werd met 3-2 gewonnen, waardoor Nederland in 2018 in de wereldgroep speelt.